

Пайнгерст — місто, штат Джорджія
 Пайнгерст — місто, штат Айдахо
 Пайнгерст — місто в окрузі Орандж, штат Техас
 Пайнгерст — селище, штат Північна Кароліна
 Пайнгерст — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Пайнгерст — переписна місцевість в окрузі Монтгомері, штат Техас